Николай Петрович Пономаренко (24 сентября 1925 — 19 августа 2008) — передовик советского железнодорожного транспорта, слесарь локомотивного депо Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги, Герой Социалистического Труда (1971). Почётный гражданин города Хабаровска.

Биография 
Родился в 1925 году в селе Гайворон, Приморского края в семье русских.

Участник Великой Отечественной войны. В 1942 году был мобилизован в РККА, с 1943 года в действующей армии. Войну закончил разведчиком наблюдательной батареи. Во время службы был представлен к двум медалям "За отвагу". Гвардии ефрейтор. 

После войны возвратился на Дальний Восток. Сначала работал в леспромхозе в селе Троицкое Хабаровского края, а затем стал трудиться молотобойцем в локомотивном депо на станции Хабаровск-2. С 1948 года по 1964 работал по этой специальности. Затем переведен слесарем по ремонту тепловозов. Постоянно рационализировал рабочий процесс. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971 года за достижение высоких показателей в деле развития железнодорожного транспорта Николаю Петровичу Пономаренко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

Активно работал с молодёжью.Возглавлял краевой совет по наставничеству. В 1990 году вышел на заслуженный отдых. 

Проживал в городе Хабаровске. Умер 19 августа 2008 года. Похоронен на кладбище "Центральное".

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (04.05.1971)
 орден Ленина (04.05.1971) 
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (1966)
 две медали За отвагу
 Медаль "За взятие Будапешта"
 Медаль "За взятие Вены"
 другие медали.  

 Почётный гражданин города Хабаровска (29.04.1985)
 Почётный железнодорожник.

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожники
Почётные граждане Хабаровска